Аббревиатура МКК может означать:

 Малое Казанское кольцо
 Малый круг кровообращения
 Маршрутно-квалификационная комиссия
 Межведомственная каталогизационная комиссия
 Международная китобойная комиссия
 Международный Красный Крест
 Мезомасштабный конвективный комплекс (Мезомасштабная конвективная система)
 Минский камвольный комбинат
 Морской кадетский корпус
 Морская квалификационная комиссия
 Московский камнеобрабатывающий комбинат
 Межкультурная коммуникация
 Межкристаллитная коррозия
 Микрокредитная компания
 Мандатная квалификационная комиссия
 Международная консалтинговая компания